Nu o nuesa, estat d'una persona que no es cobreix la superfície del cos amb roba o amb altres induments
 Nu (art), representació artística del cos humà nu
 Nu o ni (lletra grega), (ν)
 Nu (mitologia) un dels déus egipcis
 Nu metal, subgènere musical influït pel grunge, el metal alternatiu, el funk, el rap i alguns subgèneres del heavy metal 
 Nu Jazz, estil musical que entremescla harmonies o instrumentacions jazz, funk, provinents de la música electrònica i de la improvisació lliure
 Nu (Renoir)